L'agilité est l'habileté à changer rapidement  la position de son corps. Ceci requiert une combinaison d'équilibre, de coordination psychomotrice et de réflexes.

Dans les sports de combat, l'agilité est décrite comme le temps de réponse contre un adversaire ou une cible qui bouge.

Dans le monde canin, l'agility ou agilité canine est un sport consistant à faire évoluer le chien sur un parcours d'obstacles sous la conduite de son maître. Il est très pratiqué dans le Nord de la France.

En management, l'agilité est la capacité, pour une entreprise, à s'adapter rapidement à des situations changeantes.

En organisation, projet ou développement de produit, l'agilité, méthode agile ou approche agile, est une approche basée sur l'acceptation et l'adaptation aux changements en cycles courts et itératifs, tout en satisfaisant ses clients et ses employés.

Notes et références

Voir aussi 
 Fitness
 Management agile
 Méthode agile

Vocabulaire sportif